Quissac (Gard)
Quissac (Lot)
ook:
Brouzet-lès-Quissac, Gard